Памятники границ гетто в Варшаве — группа из 22 мемориальных досок и бетонных плит, показывающие расположение стен варшавского гетто в районе Воля и Средместье в Варшаве.

Памятники увековечивают наиболее отдаленные пункты на границах закрытого еврейского района. Возникли в местах где в 1940—1943 г.г. находились ворота в гетто, деревянные мостики, переброшеные над арийскими улицами, а также здания, важные для жителей варшавского гетто.

История и проект памятников 
Инициаторами увековечивания основных пунктов границы гетто были сотрудники Еврейского Исторического Института и Столичный Реставратор. Проект разработали Элеонора Бергман и Томаш Лэц при сотрудничестве с Ewy Pustoły-Kozłowska (размещение памятников) и Яна Ягельского (исторические сведения, размещеные на досках и выбор фотографий).

Каждый из памятников состоит из трех элементов:

 табличка из бронзы размером 60 × 60 см, на которой показаны границы гетто в самых дальних его пределах и довоенная сетка улиц на фоне пластической карты Варшавы вместе с отмеченным пунктом, в котором упоминается место.
 доска из оргстекла размером 36 × 50 см, с краткой информацией на польском и английском языках о роли, которую сыграло данное место в истории закрытой территории, 1 — 2 архивные фотографии, сделанные в период существования гетто. Предшествует им короткая история этого места:

«Вслед за указами немецких оккупационных властей гетто было отрезано от остальной части города 16 ноября 1940 года. Окруженный стеной район имел сначала примерно в 307 га, потом был уменьшен; с января 1942 года. делился на так называемые большие и малые гетто. Здесь было согнано около 360 тысяч евреев из Варшавы и около 90 тысяч из других городов. Около 100 тысяч человек умерли от голода. Летом 1942 года немцы вывезли и сожгли в газовых камерах Треблинки около 300 тысяч человек. 19 апреля 1943 года вспыхнуло восстание, до середины мая повстанцы и мирное население гибли в бою и языках пламени систематически поджигаемого гетто. Остальных немцы убили в ноябре 1943 года в лагере смерти Майданек под Люблином и нацистском трудовом лагере в Травниках. Выжили немногие.

Памяти тех, которые страдали, воевали, погибли.

Город Варшава, 2008 г.»

 бетонные плиты шириной 25 см, сделанные из чугуна, с двуязычной надписью «MUR GETTA 1940/GHETTO WALL 1943», расположенные на тротуаре или газоне, показывающие точное местоположение ближайших участков стены гетто. Дата 1940—1943 имеет символический характер, потому что большинство из упомянутых мест были исключены из гетто в 1941—1942 г.г., в свою очередь одно было включено в закрытую территорию в декабре 1941 г., а ещё два — в январе 1942 г..

Большинство мемориальных досок были размещены на специально разработанных 14 белых бетонных столбах, высотой 230 см, установленных на брусчатке. Остальные — непосредственно на ограждениях или стенах сооружений и зданий.

Таблички появились между апрелем и ноябрем 2008 г.. Изначально проект предполагал обозначение расположения границы гетто в 21 местах. Двадцать второй массив был открыт 27 января 2010 года в рамках празднования Международного Дня Памяти жертв Холокоста на сохранившемся фрагменте стены гетто по улице Сенная.

Проект был финансирован властями Варшавы, а также Министерством Культуры и Национального Наследия.

Локализация памятников 
 Улица генерала Владислава Андерса, угол улицы Свентойерской — мемориал в честь одних из основных ворот гетто, расположенных на тогдашней улице Nalewki. Через эти ворота в 5:30 утра 19 апреля 1943 г. немецкие войска и сотрудничающие с ними латвийские и украинские отряды под командованием Ferdinanda von Sammern-Frankenegga вошли в гетто, встретив вооруженное сопротивление еврейских бойцов. Бои стали началом восстания в варшавском гетто.
 Улица Белянская, угол улицы Corazziego — здесь гетто включало в себя Большую Синагогу на ул. Тломацкой и Главную Иудейскую Библиотеку. Этот фрагмент центра города был исключен из гетто 20 марта 1942 года.
 Улица Бонифратерская, около Мендзыпарковой — здесь, на пересечении улиц, Bonifraterskiej и Żoliborskiej, находился северо-восточный угол гетто. Над исключенным из него северным отрезком улицы Przebieg был переброшен деревянный мост — один из четырёх этого типа сооружений, построенных фашистами в варшавском гетто.
 Улица Chłodna, угол ул. Elektoralna — напоминает о невключённых в гетто здания Городских Судов по ул. Лешно и ведущей к нему улицы Бяла. Здание Суда было местом встречи жителей с обеих сторон стены гетто и до сентября 1942 года одним из самых важных пунктов бегства евреев на арийскую сторону. После войны улица Бяла была отстроена приблизительно на 200 метров на запад.
 Улица Хлодна, около ул. Желязна — памятник в память об исключении из гетто района в декабре 1941 г., ограниченного улицами Leszno, Wronia, Гжибовска и Желязна. В результате закрытая территория разделилась на большие и малые гетто. В этом месте находился также один из символов Холокоста — деревянный мост, построенный над улицей Хлодна, открытый 26 января 1942 года.
 Улица Хлодна 41 — здесь до декабря 1941 года проходила западная граница гетто, расчерченная на заднем дворе особняка по улице Wronia. Так же здесь находилась одна из его первых 22 шлюз (работающая до ноября 1941 г.). После исключения из гетто в декабре 1941 г. этой части Воли границу передвинут на середину улицы Желязна.
 Площадь Дефилад 1 на восточной стене северо-восточного крыла Дворца Культуры и Науки, в здании которого находится Театр Студия — здесь проходила юго-восточная граница гетто, перенесенная 5 октября 1941 года, на середину улицы Сиенна.
 Проспект Piotra Drzewieckiego на площади за Железными Воротами — отсюда в западном направлении до улицы Желязна тянулся невключённый в гетто коридор. состоящий из Hale Mirowskie, Koszary Mirowskie, церковью св. Чарльза Борромео и частично проходившей ул. Хлодна, которая входит арийским клином в область закрытой территории и делит её на две части.
 Проспект Piotra Drzewieckiego на аллее Jana Pawła II — расположенная на южной стене Торгового Пассажа «Hale Mirowskie» мемориальная доска, увековечивающая северную границу, так называемого, малого гетто, которая проходила с использованием разграничивающих заборов между участками.
 Улица Dzika на аллее Jana Pawła II — в этом месте, после незначительного перемещения границы территории в январе 1942 г., закрытой в северном направлении вдоль улицы Dzikiej, был северо-западный угол гетто.
 Улица Dzika угол улицы Stawki — памятник отмечает место, где с января 1942 года находились одни из ворот, ведущие на территорию Умшлагплац.
 Улица Freta 55 (со стороны улицы Францисканской) — здесь находилась наиболее выдвинутая на восток часть закрытой территории. Вся площадь Нового Города была исключена из гетто в декабре 1941 г..
 Улица Млынарская на стене еврейского кладбища (на границе некрополя с Мусульманским Кавказским Кладбищем) — увековечивает еврейское кладбище, ограждение которого проходило вдоль улицы Młynarskiej и Повонзковского Кладбища, до исключения кладбища из гетто в декабре 1941 г., северо-западную границу закрытой территории.
 Улица Okopowa 49/51 на стене еврейского кладбища (со стороны улицы Anielewicza) — второе увековечивание крупнейшей еврейской некрополии Варшавы и прилегающего к нему с юга стадиона спортивного клуба Skra. Стадион был единственной большой незастроенной территорией в гетто. Стал местом массовых казней и захоронений, в том числе не менее 6500 евреев, которые увековечивает находящийся недалеко Памятник Общего Мученичества евреев и поляков. Здесь хоронили погибших во время варшавского восстания.
 Улица Sienna 53 — увековечение с арийской стороны (в настоящее время двор XII-ЛО им. Генрика Сенкевича) границы гетто, созданной из существующей стены между участками Sienna 53 и 55. Южная граница района, закрытая 5 октября 1941 года, была перемещена на середину улицы Сенной.
 Aleja «Solidarności» между зданием Варшавской Камерной Оперы (№ 76b) и так называемым домом Диссидентов (№ 76а), в которой находится штаб-квартира евангельско-реформаторской церкви — памятник увековечивающий исключенную из гетто, так называемую евангелическую анклаву с костелом, домом Диссидентов, дворцом Дзялынских, Евангелической Больницой и несколькими домами на несуществующей улице Mylnej. Анклава, окруженная с каждой стороны стеной гетто, была соединена на востоке узким проходом через разрушенную при обороне Варшавы в сентябре 1939 г. территорию на улице Przejazd 5 с арийским районом. Такое особенное расположение упрощало прихожанам и священникам оказанию помощи евреям в гетто.
 Улица Stawki возле улицы Okopowej — в этом месте граница гетто проходила вдоль южной черты невключенной в рамки гетто бывшей фабрики Garbarska Temler и Szwede (ул. Okopowa 78).
 Улица Świętojerska, угол улицы Nowiniarskiej — здесь находится единственный сохранившийся фрагмент стены северной части гетто.
 Улица Świętokrzyska на Площади майора Болеславa Контримa — здесь проходила восточная граница южной части закрытой территории. В марте 1941 г. стена гетто была перемещена на запад, на границу улицы Bagno.
 Улица Twarda на пересечении с улицей Złotą — в этом месте находился юго-западный угол гетто и одни из его ворот, действующих с 16 ноября 1940 г. по 20 января 1941 г..
 Улица Żelazna 63, на здании невключенной в гетто Фабрики Железных Изделий «Duschik&Szolce» (со стороны улицы Grzybowskiej) — здесь находились одни из главных ворот, ведущих в малое гетто.
 Улица Żelazna угол al. Solidarności — размещенные на стене довоенного здания, соединяющего общеобразовательные школы № 10, 17, 56 и 119, с Żelazną 88 (в настоящее время Администрация Района Wola по адресу al. «Solidarności» 90) мемориальные доски, увековечивающие одни из самых важных ворот гетто, находящийся на пересечении Żelaznej и тогдашнего Leszna, а также включенное в гетто в апреле 1941 здание Общества Средней Школы «Коллегиум» (ул. Leszno 84), в котором находится Отдел Труда и Отдел Статистики Еврейского Совета. Здание представляло собой анклав гетто по арийской стороне. В сентябре 1941 г. он был совмещен с закрытой территорией на уровне второго этажа деревянным мостиком, построенным над стеной гетто, пролегающей через середину улицы Żelaznej.

Примечания

Литература 
 Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie — przewodnik po nieistniejącym mieście(Варшавское гетто: руководство по не существующему городу). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2001. ISBN 83-87632-83-X.
 Folder Mur getta(Стена Гетто) 1940—1943. Upamiętnienie. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, Апрель 2008 г.
 Linia pamięci. «Stolica»(Линия памяти."Столица"). 4/2008. c. 23. ISSN 0039-1689.
 Oznakowanie granic getta. «Kurier Wolski», Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy(Окружной офис Воля столицы Варшава), 18 декабря 2008 года.
 Pomniki — Miejsca żydowskie (Памятники — еврейские места). Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy(Окружной офис администрации Варшавы).

Варшавское гетто
Польша во время Второй мировой войны
Границ гетто